Il termine spagnolo per catena montuosa (a volte italianizzato in Cordigliera);
 Il dipartimento di Cordillera in Paraguay;
 I Montes Cordillera, una catena montuosa della Luna.
Cordillera – comune di Panama nel distretto di Boquerón
Cordillera Sothers & Prance - genere di piante della famiglia Chrysobalanaceae